Bodyguard – (z ang.) osobisty ochroniarz

Filmy 
 Bodyguard – film z 1948 roku
 Bodyguard – film z 1992 roku
 Bodyguard – film z 2011 roku
 Bodyguard – miniserial stacji BBC One

Muzyka 
 Bodyguard – ścieżka dźwiękowa do filmu z 1992 roku